Flatter ist Familienname folgender Personen:

 Hilde Loewe-Flatter (1895–1976), österreichische Pianistin und Komponistin
 Richard Flatter (1891–1960), österreichischer Schriftsteller

Sonstiges
 Die große Flatter Fernsehdreiteiler von 1979